Hulgaard ist der Name folgender Personen:

 Jens Hulgaard (* 1989), dänischer Skilangläufer
 Lasse Hulgaard (* 1991), dänischer Skilangläufer
 Mette Hulgaard (* 1988), dänische Turnerin
 Morten Hulgaard (* 1998), dänischer Radrennfahrer